

Patronyme
Harlé est un nom de famille porté notamment par :

 Charles-Louis-Marie-Eugène Harlé d'Ophove de Bellevue (1790-1865), receveur général des finances et homme politique français
 Édouard Harlé (1850-1922), ingénieur et préhistorien français
 Guy Harlé d'Ophove, président de la Fédération des Chasseurs de l'Oise
 Jean-Baptiste Harlé (1773-1854), homme politique français 
 Jean-Marie Harlé (1765-1838), receveur général des finances et homme politique français
 Laurence Harlé (1949-2005), scénariste de bande dessinée française
 Nicolas Félix Harlé (1788-1859), homme politique français 
 Paul-Auguste Harlé, cofondateur et premier président de la cinémathèque française, fondée en 1936
 Philippe Harlé (1931-1991), architecte naval français.
 Jacques Harlé, fondateur du centre des Papillons Blancs (Bruno Harlé) à Tourcoing (59), détenteur de la Légion d'Honneur.

Autres
 L'agence Catherine Harlé, agence de mannequins française, particulièrement active dans les années 1960.
 Société Sautter-Harlé, constructeur électrique, constructeur automobile, société créée à Paris en 1852 disparue en 1963

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme